Kepa – fiume della Carelia (Russia), affluente del Kem'
Kepa – isola dell'arcipelago di Alor (Indonesia)
Kepa – forma basca del nome proprio di persona maschile Cefa
Kepa – nome sloveno del monte Mittagskogel, nella catena delle Caravanche
Kepa Arrizabalaga, noto solo come Kepa – calciatore spagnolo